Die folgende Liste Titel altägyptischer Königinnen deckt alle Epochen altägyptischer Geschichte ab. Schon in der 1. Dynastie gab es Frauen mit Titeln, die man als Königinnen identifizieren kann. Die Bezeichnung Königliche Gemahlin kommt mit Sicherheit erst in der 4. Dynastie auf, wird dann aber schnell zum wichtigsten Titel von Königinnen. Ein Großteil der Titel wurde nur von Königinnen getragen, einige der folgenden Titel wurden daneben auch von Königstöchtern geführt. Es gibt nur wenige Titel, die sowohl von Königinnen, als auch von bürgerlichen Frauen getragen wurden.

Literatur 
 Rainer Hannig: Großes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch: (2800-950 v. Chr.). von Zabern, Mainz 2006, ISBN 3-8053-1771-9.
 Dilwyn Jones: An Index of Ancient Egyptian Titles, Epithets and Phrases of the Old Kingdom. 2 Bände, Oxford 2000, ISBN 1-84171-069-5. (Verzeichnis von Titeln des Alten Reiches)
 Silke Roth: Die Königsmütter des Alten Ägypten von der Frühzeit bis zum Ende der 12. Dynastie. Harrassowitz, Wiesbaden 2001, ISBN 3-447-04368-7.
 Lana Troy: Patterns of queenship: in ancient Egyptian myth and history (= Acta Universitatis Upsaliensis.; Boreas. Uppsala studies in ancient mediterranean and near Eastern civilizations.  beide Band 14). Almqvist & Wiksell, Uppsala/ Stockholm 1986, ISBN 91-554-1919-4.

Weblinks 
 

!
Liste (Ägyptologie)
Liste (Titel)